

Toponyme
 Tori, est une commune du Bénin.
 Tori est une commune du Mali, dans le cercle de Bankass et la région de Mopti.
 Tori est un village d'Afghanistan.
 Tori est un village estonien.

Faune
 Tori est une race chevaline originaire d'Estonie.

Culture et personnalités 
 , école de dessin japonaise.
 Tau'ri est un terme qui provient de l'univers de fiction de la série télévisée Stargate SG-1.
 Clan Torii, famille de samouraïs.
 Tori est le surnom donné au mangaka Akira Toriyama.
 Tori Amos, chanteuse.
 Tori Spelling, actrice américaine.
 , rappeur américain.

Arts martiaux
Tori et uke

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme